Rudyk ist der Familienname folgender Personen:

 Bartosz Rudyk (* 1999), polnischer Radsportler
 Kira Rudyk (* 1985), ukrainische Politikerin der Partei Stimme
 Mateusz Rudyk (* 1995), polnischer Radsportler
 Mykola Rudyk (* 1973), ukrainischer Marathonläufer